Christoph Müller (ur. 21 stycznia 1972) – austriacki skoczek narciarski, trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.

24 stycznia 1987 zdobył jedyne w karierze punkty Pucharu Świata. Zajął 12. miejsce w konkursie w Sapporo. Startował również w austriackiej części Turnieju Czterech Skoczni w 1987 i 1988. W sezonie 1987/1988 zwyciężył w konkursie Pucharu Europy w St. Aegyd am Neuwalde. W latach 1991–1996 zdobywał punkty Pucharu Kontynentalnego. W sezonie 1992/1993 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar Kontynentalny

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1972